Dans cet article sont énumérés les personnages du manga Claymore.

Il existe de nombreuses confusions avec les prénoms des Claymore. En effet les éditions Glénat ont francisé de nombreux noms car le style de décors européens et certains personnages comme Louvre leur ont fait penser à la France. Cela a surpris de nombreux lecteurs d'autant plus que certains noms comme Teresa existent et ne devraient donc pas forcément devenir Thérèse.

Les prénoms de la version française (Éditions Glénat) sont utilisés dans cet article. Lorsque ces prénoms diffèrent de la version originale japonaise, ceci est mentionné dans la description.

Les Claymores dont les noms sont en gras sont celles ayant un vrai rôle. Certaines Claymores sont juste mentionnées au cours du récit, on ne les voit alors agir que très peu, voire pas du tout.

Claire 
(Les Claymores dont le numéro est en gras sont les survivantes de la campagne du nord)

 47 - Claire (ou ) : Claire est l’héroïne principale du manga Claymore.Son enfance, comme celle de nombreuses claymores, fut très traumatisante. Elle était l’otage d’un Yoma, qui la gardait en vie pour éviter les soupçons. Après la mort de son oppresseur des mains de Thérèse, elle suit la claymore qui l’avait sauvée. Elles finirent par se lier d’amitié malgré la réticence première de la claymore. Plus tard, Thérèse est déclarée hors-la-loi par l'organisation et condamnée à être exécutée par ses consœurs. Au terme de la traque, Claire vit de ses yeux mourir son mentor, décapitée par Priscilla lors de son exaltation. Ayant miraculeusement survécu aux événements, elle trouve alors Louvre et lui apportant la tête de l’ex-numéro 1, l’implore de la faire Claymore, en intégrant les restes de Thérèse en elle. Claire étant la première demi-claymore, elle est donc jugée plus faible et on lui donne le numéro 47. Après de longues pérégrinations, elle prit sous son aile le jeune Raki, répétant le même schéma que dans sa jeunesse. Les deux finirent plus ou moins par développer des sentiments plus profonds.Claire dut toutefois se séparer de Raki, afin de le protéger durant son affrontement avec Ophélia. Ils se jurèrent alors de se retrouver. C'est en le recherchant que Claire rencontre Jeanne et Galatée et combat Riful. Après ces événements Claire est envoyée combattre au Nord où des exaltés se regroupent. Cette mission est en fait une mission suicide destiné à éliminer les claymore les moins dociles. Au terme de la campagne du Nord, Claire fait définitivement sécession avec l’Organisation, formant avec Miria, Hélène, Dénève, Yuma, Cynthia et Tabatha, un groupe de renégates. Les sept se dirigent vers le sud, vers Isley et Priscilla, que Claire a juré de tuer. Du fait de son taux moitié moins grand de Yoki, Claire est plus résistante que les autres Claymores vis-à-vis de l’éveil. Si elle a failli s’éveiller trois fois, Claire a toujours été capable de revenir. Elle est également capable de n’éveiller que ses membres. 

 Elle a hérité différentes techniques de différentes Claymores :
 Avec Teresa la faculté de lire le Yoki, indispensable contre les éveillés.
 Elle a synthétisé les techniques d’Irène et Flore et crée le «Wind Cutter».
 Elle est en mesure d’effacer son Yoki. 
 Dans sa forme de demi-éveillée :
 Ses jambes deviennent des sabots permettant de courir à une vitesse que Rigald ne peut suivre.
 Son bras gauche devient une monstrueuse griffe.
 Des lames poussent sur son coude droit et ses épaules.

Claymores au temps de Claire 

 1 -  : Alicia et sa sœur jumelle Beth, sont le résultat du Projet Alicia un projet mis au point par l’Organisation pour avoir leur propre Abyssal. En effet, Alicia et Beth partagent le même esprit, mais dans deux corps différents, cette technique du Lien Spirituel. Au combat, Alicia libère toute sa puissance, s’éveillant, atteignant par la même la puissance d’un Abyssal, mais elle reste sous le contrôle de Beth, qui la manipule au loin. Cette technique est très éprouvante pour le corps d’Alicia et l’esprit de Beth, mais elle crée une guerrière quasi invincible. Hors combat, Alicia et Beth sont des  incapables de faire quoi que ce soit. C’est pourquoi l’Organisation les garde pour les coups durs. Miria, après avoir questionné Audrey, se rend compte qu'Alicia est totalement opérationnelle depuis la campagne du Nord, où elle a fait ses premières armes. Elle est surnommée «Alicia la Noire». Alicia et Beth sont de nouveau envoyées en mission après la mort d'Isley pour combattre Riful (Duff par la même occasion). Elles prennent le dessus, d'autant qu'elles ont progressé qui les rend aptes à battre l'abyssal de l'Ouest. Soudainement, le combat est interrompu par l'attaque des sœurs fusionnées. On la retrouve ensuite dans la forêt. Elle poursuit Riful, attaquée par les dévoreurs d'abyssaux alors qu'elle prenait la suite. Alicia tue les dévoreurs. Soudain, elle redevient humaine, sa sœur jumelle, étant éveillée, ne pouvant plus contenir sa forme éveillée mais parvient tout de même à la contrôler. Alicia se bat contre Riful, et finit même par la mettre à terre! Mais elle perdit soudain le contrôle de son yoki mais il s'avéra que cela fut un appel de sa sœur pour la rejoindre afin de se battre à ses côtés contre Priscilla. Elle finit par être décapitée par Priscilla.

 2 -  : La sœur jumelle d’Alicia, fait elle aussi partie du Projet Alicia. Elle est celle dont l'esprit est le plus fort des deux, mais elle est complètement décérébrée comme sa sœur et n'est qu'une arme vivante pour l'Organisation. Lors de l'attaque de Rafaela et Luciela, elle fut touchée de plein fouet par l'un de leurs projectiles. De ce fait, contenir le Yoki d'Alicia devient difficile. Elle parvient à utiliser le peu d'énergie qu'il lui reste pour faire revenir Alicia à sa forme humaine. Si elle vient à mourir alors qu'Alicia est toujours éveillée, cette dernière perdra son cœur d'humain et deviendra une éveillée à part entière! Quant à Beth, le projectile, qui s'est planté dans son abdomen s'éveille la vidant ainsi de son énergie. Elle sera retrouvée peu de temps après par Uma et Cynthia. Elles essaient de l'aider mais il est trop tard puisque Beth finit par s'éveiller et attaque les deux claymores. Sous sa forme éveillée, elle ressemble à Luciela et Alicia. Tout comme sa sœur, elle finit par être tuée par Priscilla.

 3 - Galatée ( dans l'édition japonaise) : c'est l’œil de l’Organisation et une  Claymore de type défensif. Sa capacité à repérer le Yoki est si élevée qu'elle peut l'aligner sur celui de ses ennemis pendant un bref instant. Cet alignement lui permettant de contrôler, au moins partiellement, les mouvements de ses adversaires. Au sein des Claymores de sa génération, elle est réputée pour être celle dont le pouvoir de Yoma augmente le plus quand elle le libère. De plus, elle semble être plus âgée que les autres Claymores et est très expérimentée. Elle apparaît sous les ordres d'Ermite lors de la chasse de la montagne de Pablo où elle espionne à distance le groupe formé par Miria, Deneve, Helene et Claire. Elle est mentionnée par Miria lorsque celle-ci dévoile les symboles des cinq premières Claymores à ses compagnons à la fin du combat contre l'Éveillé mâle. Plus tard, elle a pour mission de ramener Claire à l'Organisation. Elle la retrouve au mont Zakol, demeure de Riful. Claire a déjà été défaite par Duff. Galatée arrive à temps pour la sauver et elle surclasse facilement son adversaire dans un premier temps. L'arrivée et les encouragements de Riful permettent cependant à Duff de reprendre l'avantage, Claire la sauve à son tour. Elle découvre les capacités de la numéro 47 et l'envoie chercher Jeane, la numéro 9 retenue prisonnière dans les niveaux inférieurs. Les trois Claymores finissent alors par s'imposer face à Duff. le combat terminé et devant la résistance de Jeane, elle accepte de retourner à l'Organisation sans Claire. Il est indiqué par Rubel que cette trahison ne lui a pas coûté la vie bien qu'elle soit désormais affectée aux missions les plus dangereuses. Malgré tout, son utilité en tant qu’œil fait qu'elle n'est pas envoyée à Pieta. Durant l'offensive d'Isley, elle se contente d'assister à la victoire d'Alicia sur le corps d'Éveillés envoyé contre Staff, la base de l'Organisation. Voir Alicia à l'œuvre, ainsi que sa sœur Beth, la convainc de déserter. Sept ans plus tard, un groupe formé de Clarice nouveau numéro 47, et Miata nouveau numéro 4, la retrouve cachée et aveugle dans la ville sainte de Rabona. Le combat s'engage mais il ne constitue qu'une ruse de Galatea pour attirer de puissantes Claymores dans la ville. Elle a repéré le Yoki d'une Éveillée dissimulée dans la cité. Ne pouvant l'affronter en combat singulier, elle s'est utilisée comme appât sachant que l'Organisation enverrait des guerrières à chiffre unique pour l'éliminer. elle pensait pouvoir tuer l'Éveillée. Son plan ne se déroulera cependant pas de la manière escomptée car Miata ne se préoccupe absolument pas de l'Éveillée et concentre ses attaques sur Galatea. Finalement, l'Éveillée, qui se révèle être l'ancienne numéro 2 Agatha, l'emporte sur Miata et sur l'ancienne numéro 3. Seule l'arrivée du groupe des rescapés de la campagne du Nord conduit par Miria permet à Galatea d'en réchapper. Après la bataille, elle écoute la théorie de Miria sur la nature de l'Organisation. puis s'occupe de Miata et Clarice qui désertent l'organisation.

 4 - Ophélie ( dans l'édition japonaise) : Guerrière douée d'une grande résistance physique pour une combattante de type offensif (ces dernières étant généralement moins douées pour se régénérer). Elle a également mis au point la technique de « L'Épée Serpent », qui consiste à faire subrepticement onduler son épée à grande vitesse, lui offrant une grande manœuvrabilité face à la plupart des armes. C'est un personnage instable et anormalement obsédé par l'extermination des Éveillés. C'est une psychopathe qui a déjà tué des civils et des Claymores. Elle a vu mourir son frère des mains de Priscilla et c'est la source de sa folie. Ophelia s'est elle-même éveillée à la suite d'une confrontation avec Claire et l'ex 3 Irène. Sous cette forme, elle ressemble à une créature hybride mi-humaine, mi-serpent géant et elle est capable d'inverser l'emplacement de son buste et de sa queue. Elle sera tuée par Claire sous sa forme d'Exaltée.

 5 - Raphaëlle ( dans l'édition japonaise) : c'est une vieille Claymore, ancienne 2, elle faisait partie du Projet Luciela, un projet semblable à l’actuel Projet Alicia, où elle devait contenir l'éveil de sa grande sœur Luciela, la 1 de l’époque. Le projet fut un désastre, l’Organisation créa le troisième Abyssal et faillit être détruite. Rafaela perdit de façon définitive son œil gauche et fut mise à la retraite. Cela apprit à l'Organisation que de simple sœurs de sang sont insuffisantes pour le projet et que des sœurs jumelles sont la seule solution viable.Elle s’exila donc au loin et mis au point sa technique de suppression de Yoki. Elle fut rappelée plus tard et prit le 5. Elle est avec Galatea l’agent de traque de l’Organisation : en effet, sa technique est telle qu’elle est absolument indétectable à toute Claymore ou Abyssal. C’est une personne renfermée et solitaire, mais elle n’a pas un mauvais fond. C'est une très vieille Claymore, après son exil commençait la génération de Thérèse. Elle finira par fusionner avec le corps de sa sœur, Luciela, en la tuant. elle transmettra ses souvenir et sentiments humains qui lui reste dans la mémoire de Claire.

 6 -  : Surnommée « Miria La Chimère » pour sa capacité à se déplacer pendant un court instant, à une vitesse largement supérieure à n'importe quel combattant, cette guerrière très intelligente et charismatique va mettre en doute la sincérité de l'Organisation.Elle estime que l'éveil des Claymores n'est peut-être pas une fatalité irrévocable justifiant leur mise à mort systématique et qu'un retour en arrière est possible.Elle ralliera à sa cause Denève, Hélène et Claire au cours d'une mission dont les circonstances renforceront ses soupçons. Comme elles, elle a failli s'éveiller mais est revenue bien que son corps se fût éveillé. C'est la meilleure des Claymores quant au travail en équipe : leader née, elle est la responsable de la mission dans le Nord, qu'elle comprend être une mission suicide voulue par l'Organisation (Les meilleurs Claymores sont celles qui n'ont pas le temps de vieillir comme le dit Louvre). Elle est, avec Claire, la chef des survivantes du nord. Plus tard le groupe se sépare à Rabona, Miria reste avec Tabatha et Galatéa, jusqu'au jour où elle décide d'aller affronter l'organisation. Elle mutile gravement Tabatha pour l'empêcher de venir avec elle et se rend à l'Est, où elle affronte les claymores venues pour l'arrêter. Dans un premier temps, elle surpasse toutes les claymores en les immobilisant, mais la situation tourne en sa défaveur lorsqu'entrent en scène des jumelles qui sont les successeurs de Alicia et Beth. Miria rivalise avec elles dans un premier temps mais la situation devient critique lorsque la n°10 entre en scène et piège Miria avec des hallucinations. Miria succombe à l'assaut des guerrières. Celles-ci par contre, ayant remarqué l'attitude de Miria, décident de lui laisser la vie et de la soigner. À la suite de l'assaut du groupe dirigé par Deneve, Miria fait son retour avec toutes les guerrières pour faire tomber l'organisation. Pendant cette bataille, elle affronte une ex n°1, « Hysteria l'élégante » qui possède la plus élégante de toutes les techniques chez les claymores. Miria viendra à bout d'elle après avoir utilisé jusqu'au maximum ses habilités de fantôme.

 7 - Éva : Elle fut le capitaine de l'équipe envoyée avant celle de Claire dans le nord. Elle se fit tuer par les Éveillés d'Isley.

 8 - Flore ( dans l'édition japonaise) : c'est une Claymore très polie et éclairée. Surnommée « Flora Wind Cutter », elle utilise une capacité de dégainage semblable à « L'épée éclair », mais en moins puissant (quoique plus précis). Elle participa à la chasse aux Éveillés dans le nord et dirigea Claire, avec qui elle se lia d'amitié. Elle transmit d'ailleurs à celle-ci sa technique. Elle est coupée en deux par Rigardo.

 9 -  : Jeane est une Claymore offensive qui maîtrise la technique de « L'épée foreuse ». Elle enroule son bras sur lui-même — jusqu'à vingt-et-une fois — puis, le relâche. Un puissant mouvement de rotation, capable de transpercer n'importe quelle armure, est ainsi imprimé à son bras. Selon Galatea, il s'agit de l'attaque la plus puissante parmi les Claymores de sa génération.Jeane est également une combattante reconnaissante et d'une fidélité sans faille, très prévenante pour ses camarades. Miria lui reconnaît aussi une  « volonté de fer ».On la découvre lorsqu'elle dirige un groupe de chasse à l'Éveillé en direction du Mont Zakol. C'est en fait un piège et le groupe est capturé par l'Abyssale Riful et son mari Duph. Jeane est torturée et conduite progressivement vers l'Éveil. Son corps finit ainsi par s'éveiller. Néanmoins son esprit, maintenu par sa volonté hors norme, reste humain. Elle est finalement retrouvée par Claire qu'elle supplie de l'achever. Mais Claire a vu Galatea réussir à la ramener des confins de l'Éveil quelques instants auparavant, elle arrive donc à faire revenir le corps de Jeane du côté des Humains en alignant son Yoki sur le sien. Jeane considère à partir de ce moment-là que sa vie appartient à Claire en remboursement de sa dette, idée qu'elle mettra immédiatement en application dans la bataille qui suit contre Duff. La victoire acquise et Riful partie, elle s'oppose à Galatea qui souhaitait ramener Claire à l'Organisation.Après l'épisode du Mont Zakol, elle suit Claire et est à ses côtés quand Louvre et Rafaela les retrouvent. Elle accompagne ensuite Claire à Pieta où elle se heurte à Helen et Deneve. Deneve finissant par calmer la situation, Jeane intégrera le groupe des Claymores semi-éveillées. Miria lui confie la troisième équipe formée d'Eliza (#17), d'Amelia (#27), de Natalie (#37) et de Diana (#44). Ce groupe est mis à mal lors de la première bataille de Pieta et il reçoit le renfort de celui de Veronica. Finalement malgré une légère blessure, la numéro 9 jouera un rôle décisif dans la combinaison qui permettra d'éliminer un des Éveillés. La seconde bataille de Pieta lui sera fatale en revanche. Mortellement blessée par Rigardo, elle sacrifie ce qu'il lui reste de vie pour empêcher l'Éveil total de Claire. Elle rembourse ainsi sa dette et meurt tranquille.

 10 - ???

 11 - Ondine ( dans l'édition japonaise) : L'incarnation de la force brute est l'image la plus représentative de cette guerrière au caractère belliqueux et violente. Elle est équipée de deux épées dont une appartient à une Claymore qui s'est sacrifiée pour elle. Elle a ainsi reçu le surnom de « Ondine aux Épées Jumelles ». Elle est capable d'augmenter sa carrure physique pour pouvoir se battre normalement avec ses deux armes. Rigardo la tuera sans problème.

 12 - ???

 13 - Véronique (Veronica dans l'édition japonaise) : Elle est une des cinq chefs de groupes durant la campagne du Nord. Elle fut la première à être tuée par Rigardo et ce en un éclair. Elle est du type défensif.

 14 -  : L'une des sept Claymores qui survécurent à la bataille dans le Nord contre les éveillés. Elle a rejoint le groupe de Miria par la suite. De type défensif elle est capable d'aider aux soins des guerrières blessées et d'accélérer la régénération des membres  perdus. 

 15 -  : Guerrière défensive, réfléchie et amie d'Helen (#22) dont elle est pourtant l'opposée en caractère. Il apparait que cette solide amitié est née lorsque Helen l'a sauvée des pulsions suicidaires issues de son lourd passé — elle a dû se cacher sous un lit au milieu des cadavres de ses parents tandis que sa sœur se faisait dévorer — en lui rappelant son humanité. Perfectionniste, elle a cherché à trouver ses limites et a frôlé l'Éveil. Cela lui confère une capacité de régénération sans équivalent. Un bras entier pouvant être recréé en quelques secondes. Après la seconde bataille de Pieta, elle adopte le style de combat à deux lames.Sa première apparition a lieu lors de la chasse de la montagne de Pablo. Grièvement blessée, elle se propose comme sujet d'expérience pour vérifier la théorie de Miria sur la réversibilité de l'Éveil. Ensuite, elle se ralliera à Miria dans sa quête de la vérité sur les dessous de l'Organisation. Cette dernière l'enverra donc à Pieta avec le reste des Claymore sacrifiées. Elle fait partie de l'équipe d'Undine. Son rôle est important lors de la première bataille de Pieta. Outre sa contribution à l'élimination d'un des trois Éveillés, elle empêche Undine de dépasser ses limites. Peu après la bataille, elle fait prendre conscience à sa capitaine qu'elle n'est pas la seule à souffrir de ses souvenirs et qu'elle peut s'appuyer sur son équipe et ses camarades. Les deux combattantes deviendront par la suite amie. Denève récupérera d'ailleurs la lame de la numéro 11 en hommage à Undine. Mais contrairement à cette dernière, elle survit à la guerre du Nord.Sept ans plus tard, elle fait donc partie du groupe de survivants dirigé par Miria. Elle participe à toutes les batailles menées par les renégates : le sauvetage de l'équipe de Nina, sauvetage de l'équipe d'Audrey, élimination d'Agatha et sauvetage de Galatea.

 16 - ???

 17 - Elise (Eliza dans l'édition japonaise) (tuée dans la campagne du nord).

 18 - Lily (tuée dans la campagne du nord).

 19 - ???

 20 - Quiny (tuée dans la campagne du nord).

 21 - ???

 22 -  : Guerrière offensive particulièrement turbulente, moqueuse et impatiente. Elle sait tout de même s'excuser et reconnaître ses erreurs sans rancune. Elle est la meilleure amie de Denève. Son caractère chaud l'a poussée vers ses limites et elle fait partie des Claymores semi-réveillées. Elle en tire comme avantage le fait de pouvoir étirer ses jambes et ses bras sans efforts sur de grandes distances. Après les sept années passées à se cacher dans le Nord, elle a aussi appris à maîtriser la technique de « L'épée foreuse » propre à Jeane. Elle est impressionnée par les talents de Miria — à la fois comme guerrière, enquêtrice et chef — et semble en être la plus fervente partisan.Dans l'histoire, elle apparaît lors de la réunion du groupe de chasse à l'Éveillé mâle. Après ce combat, elle se laisse convaincre par Miria sur les agissements troubles de l'Organisation. Elle retrouve Claire à Pieta et crée d'abord quelques troubles avec Jeane. Après avoir présenté ses excuses, elle deviendra amie avec la numéro 9. Lors de la première bataille de Pieta, elle aidera ainsi Jeane, Veronica et Cynthia à éliminer un Éveillé. Elle survivra à la chute de la ville. Après la guerre du Nord, elle fait partie du groupe de Miria. Elle n'échappe à aucune bataille de l'équipe, et assiste avec Denève à la chute d'Isley par les dévoreurs. 

 23 - ???

 24 - Zelda (tuée dans la campagne du nord).

 25 - ???

 26 - ???

 27 - Emilie (Amelia dans l'édition japonaise) (tuée dans la campagne du nord).

 28 - ???

 29 - ???

 30 - Wendy (tuée dans la campagne du nord).

 31 -  : L'une des sept Claymores qui survécurent à la bataille contre les éveillés. Elle est l'œil du groupe, ayant la meilleure capacité à sentir le Yoki. Dans la fin du manga, elle est tuée par Priscilla lors du combat final. Elle est la seule des survivantes de la guerre du Nord à mourir par la suite.

 32 - Katea : Elle faisait partie du groupe de Jeane chargé de se débarrasser de Duff. Capturée par ce dernier et torturée, elle s'éveilla malgré elle, mais trop faible, Duff la tua.

 33 - ???

 34 - ???

 35 - Paméla (tuée dans la campagne du nord).

 36 - Claudia (tuée dans la campagne du nord).

 37 - Nathalie (tuée dans la campagne du nord).

 38 - ???

 39 - Carla (tuée dans la campagne du nord).

 40 -  : L'une des sept Claymores qui survécurent à la bataille du Nord contre les éveillés. Elle a peu confiance en soi, étant la plus faible du groupe, mais fait de son mieux pour survivre. Au fil des batailles avec son groupe, elle prend confiance petit à petit, jusqu'à même synchroniser son yoki avec celui de Cynthia pour la première fois afin de la soigner. Elle est devenue forte au point de rivaliser avec la nouvelle n°14. Elle semble avoir trouvé un nouveau style qui est le lancer de sa claymore.

 41 - Mathilde (Mathilda dans l'édition japonaise) (tuée dans la campagne du nord).

 42 - ???

 43 - Julianne (Juliana dans l'édition japonaise) (tuée dans la campagne du nord).

 44 - Diane (Diana dans l'édition japonaise) (tuée dans la campagne du nord).

 45 - ???

 46 - Elena : Une amie de Claire, qui, proche de l'éveil, demanda à celle-ci de la tuer. Conformément à ses vœux, elle mourut humaine, tuée par Claire.

 n° inconnu - Lucia.

Claymores au temps de Teresa 

 1 - Thérèse (ou  dans l'édition japonaise) : La 1 et présumée plus puissante Claymore de tous les temps. Elle est aussi froide que puissante, elle aime pourtant avoir l’air enjoué, d’où son surnom de « Thérèse la Souriante ». Elle est si puissante qu’elle n’a jamais eu besoin de révéler plus de 10 % de sa puissance de Yoma, cela ayant toujours suffi, même contre le plus mortel adversaire. C’est quelqu’un de très solitaire, ayant peu de relations avec les autres Claymores. Cela change lorsqu’elle sauve Claire, qui la suit et finit par la changer jusqu’à ce qu’elle soit capable de pleurer. Ayant, pour sauver Claire, tué des humains, elle est poursuivie par Irène, Priscilla, Noëlle et Sophia, mais elle les bat facilement. Finalement, elle est confrontée à une furieuse Priscilla qui, n’ayant conscience de sa puissance, finit par s’éveiller. Thérèse tente, sur la demande de cette dernière, de tuer la jeune Claymore, mais elle profite que Thérèse baisse sa garde pour lui trancher les mains et la tête. Claire récupérera sa tête et demanda à fusionner avec elle, devenant la première demi-claymore. C’est au nom de Thérèse que Claire à juré de tuer Priscilla. Thérèse lui a transmis sa capacité aiguisée à sentir le Yoki, la rendant encore plus capable contre de puissants Yoma et éveillés.

 2 -  : Cette jeune Claymore fut instantanément promue 2 de l'Organisation, dès son entrée, en reconnaissance envers ses immenses pouvoirs. Tout comme Thérèse, elle est si puissante qu'elle n'a même pas à libérer le Yoki pour se battre. Malgré cela, Priscilla est une Claymore instable, à la suite du meurtre de sa famille par un Yoma (Yoma qu'elle tua elle-même pendant qu'il dévorait sa sœur). De plus, sa jeunesse la rend impulsive et irréfléchie, contrairement à de plus vieilles Claymores comme Irène. Sa vision du monde est ultra-manichéenne : elle, une Claymore, représente le Bien et donc, tout ce qui se dresse devant elle est le Mal. Son échec devant Thérèse la traumatisera et elle engagera une nouvelle fois le combat, libérant 70 % de son Yoki. Elle finira sans s'en rendre compte à s'éveiller, malgré les avertissements de Thérèse. Thérèse sous ses injonctions voulut la tuer, mais baissant sa garde un instant, Priscilla en profita (sans que l'on sache si c'est le côté Yoma ou Claymore qui fit l'acte) et lui trancha les mains et la tête. Elle s'éveilla ensuite pleinement et défit sans peine Irène, Noëlle et Sophia, tuant ces dernières et mutilant la première. Elle épargna toutefois Claire, qui se jura de la tuer. On la retrouvera plus tard, alors qu'elle est retombée dans un état enfantin après son combat (gagné) contre Isley qui s'est soumis à elle (mais garde le contrôle de ses terres). Isley et elles forment le pouvoir le plus puissant au monde. Priscilla semble ne pas se rendre compte de son statut d'éveillé, mais parfois l'appétit la pousse à s'enfuir et à détruire des villages aux alentours, avant de retomber dans son état enfantin. Elle s'est fortement attachée à Raki, qu'Isley a pris sous son aile, l'enlaçant et manquant de l'embrasser, affirmant aimer le parfum du Sud, qu'il exhale. Parallèlement, Isley et Riful reconnaissent pour l'avoir affrontée qu'elle est, sans méprise, l'être le plus puissant de la Terre.Sous sa forme éveillé, elle est une créature humanoïde avec une unique corne,elle possède quatre ailes et a une capacité de régénération telle qu'elle reste en vie même en étant quasiment décapitée.

 3 -  : L’ancienne 2, détrônée par Priscilla. C’est quelqu’un de calme, réfléchi et intelligent. Elle est aussi douée pour le combat en solo qu’en équipe. Sa technique se nomme « lÉpée Fulgurante » et est reconnue comme étant la plus rapide Claymore, égalée seulement par Thérèse. Elle mène Priscilla, Noëlle et Sophia contre ladite Thérèse, mais après l’éveil de Priscilla et la mort de sa cible, elle se retourne contre la nouvelle éveillée et y laisse son bras gauche. Plus tard, elle sauve Claire des griffes d’Ophelia et lui transmet sa technique. Elle va même jusqu’à donner son bras droit à Claire, celle-ci ayant auparavant perdu le sien, argumentant qu’étant du type offensif, elle pourra faire repousser un bras de force égal à celui d'un humain. Après le départ de Claire, elle est retrouvée par Rafaela.

 4 -  : Guerrière à l'exceptionnelle agilité, jubilant lors des combats et en concurrence directe avec sa rivale et amie Sophia. Chassant Thérèse, elle finit tuée par Priscilla.

 5 -  : Rivale et amie de la précédente, Sophia a comme qualité de combattante d'élite une force largement supérieure aux autres Claymores. Elle prend beaucoup de plaisir à exterminer les Yomas. Elle est chargée comme ses supérieurs de la traque de Thérèse, mais est massacrée par Priscilla.

 Claymores au temps de Clarice 

 1 - Alicia : Voir au-dessus

 2 - Beth : Voir au-dessus

 3 - Audrey : La remplaçante de Galatea en tant que 3. Elle est extrêmement polie et douce, même envers ses opposants. À son image, son style de combat se nomme « La Douce Épée », il s'agit simplement d'imprimer de grands moulinets à l'épée pour dévier les attaques ennemies, simplement en les frôlant. C'est l'amie de Rachel, avec qui elle combat Riful et est battue. Plus tard, elle est battue ainsi que toutes les autres guerrières par Miria, mais aide ensuite à organiser la mort de celle-ci ayant remarqué le comportement de Miria. Elle fait ensuite partie de la révolte menée par Miria contre l'organisation avec Rachel, Nina ainsi que toutes les autres.

 4 - Miata : Miata est la remplaçante d’Ophelia, mais elle est toute aussi folle que sa prédécesseur. Miata est une enfant Claymore surpuissante. Ses capacités physiques sont largement au-dessus de la moyenne (même pour une Claymore), elle peut ainsi déchirer des Yomas à mains nues ! Ses cinq sens sont exacerbés, sa capacité à sentir le Yoki lui est donc quasi inutile, elle peut clairement faire la différence entre un Yoma et un être humain simplement en le regardant, c’est ce que l’Organisation appelle son « sixième sens ». Elle est obsédée par ses parents morts et a en quelque sorte remplacé sa mère par Clarice (poussant la substitution jusqu'à vouloir la téter). Elle est avec le 47 à la poursuite de Galatea, mais ses instincts de berserker posent de nombreux problèmes. L'Organisation pense que si Miata n'avait pas ses problèmes mentaux, elle pourrait postuler comme 1. Elle est surnommée « Miata aux Yeux Écarlates ». Finalement battue par Agatha, elle sera sauvée par l'équipe de Claire. Elle déserte l'organisation avec Clarice et s'installe à Rabonna. À l'aide de Galatée et de Clarice, Miata s'éveille durant la bataille de Rabona.

 5 - Rachel : L'amie d'Audrey et la remplaçante de Rafaela. Contrairement à sa camarade, elle est plutôt grande gueule et aime la confrontation. Son style est l'inverse de celui d'Audrey, il se nomme « l'Épée Puissante ». Cela consiste à planter sa lame dans le sol, puis à commencer l'attaque dans le sol, en sortant, la lame prend de la vitesse et de la force et découpe tout. Rachel peut aussi utiliser cette technique en utilisant l'épée d'Audrey comme substitut au sol, ce qui permet en plus de surprendre l'ennemi. Tout comme Audrey, elle est battue par Riful, mais sauvée par Claire. Plus tard, elle est battue ainsi que toutes les autres guerrières par Miria, mais aide ensuite à organiser la mort de celle-ci. Elle fait ensuite partie de la révolte menée par Miria contre l'organisation avec Audrey, Nina ainsi que toutes les autres.

 6 - Renée (Lune): Remplaçante de Miria, elle est le nouvel œil de l'organisation, mais le fait qu'elle excelle dans la lecture du yoki ne passe pas inaperçus, et Riful saisira l'occasion de l'enlever et réussira. Elle veut l'utiliser pour réveiller l'être résultant de la fusion de Rafaela et Luciela.

 7 - Anastasia : Remplaçante de Eva. Elle est sociable car pour elle, toutes les claymores sont considérées comme ses amies. Elle est très douée et elle est surnommée « Anastasia l'ailée ». Son style lui permettant de se déplacer librement dans les airs et éviter toute attaque aérienne. Elle et son groupe était en mauvaise posture face à plusieurs éveillés mâles sur une montagne au nord mais le groupe fut finalement sauvé par le groupe de renégates dirigé par Deneve et Dietrich. Pour racheter sa lourde dette (selon elle), elle décide de les aider et de les conduire à l'organisation
 
 8 - Dietrich : Elle est la remplaçante de Flora depuis les événements de la bataille du nord. Elle et son équipe étaient en mauvaise posture face à un éveillé mais elle est sauvée par Deneve et Helen. Elle va même jusqu'à les suivre pour garder secret le fait qu'elle les a vus, puis raconte à ses deux sauveuses le secret des dévoreurs d'abyssaux. Elle n'hésite pas à les aider pour rembourser sa dette. Ainsi elle prévient Miria et Galatea sur la situation à l'Ouest, et porte même secours à Cynthia et Uma alors qu'elles étaient blessées. Plus tard, elle aide le groupe contre une invasion d'éveillés envoyés par l'organisation à Rabona. De par cet évènement, elle commence à douter de l'organisation et va même suivre le groupe de Deneve pour confirmer ses suspicions. 

 9 - Nina : La remplaçante de Jeane. Très arrogante mais plutôt douée, elle tombe dans un piège d'éveillés mais est sauvée par Claire et son équipe. Sa botte se nomme « le Chasseur de l'Ombre », cela consiste à s'aligner sur le Yoki de l'ennemi et de laisser son bras être contrôlé par l'ennemi, se faisant, l'épée se dirige invariablement vers l'adversaire, mais avec plus de vitesse, résultant en une frappe automatique. À la suite de l'assaut de Miria, elle est battue ainsi que toutes les autres guerrières, mais elle aide ensuite à organiser la mort de celle-ci. Elle fait ensuite partie de la révolte menée par Miria contre l'organisation avec Audrey, Rachel ainsi que toutes les autres.

 10 - Raftela : En tant que Claymore portant le numéro 10, Raftela a dû subir un entraînement spécial, dit "Anti-Claymore", qui lui a permis de développer la capacité à contrôler les sens de ses autres camarades. Lorsque cette technique est appliquée, elle cause chez l'adversaire des hallucinations, la vue est brouillée, et elle accède même à une partie des mémoires de ce dernier. Miria en fut d'ailleurs victime lors de son attaque contre l'Organisation. Pendant sa neutralisation, elle aurait pu être tuée par les apprentis jumelles (non nommées, mais elles seraient d'après Louvre la « suite » d'Alicia et Beth) et les autres Claymores présentes au sein de l'Organisation si toutes n'avaient pas été touchées par l'attention de l'assaillante à ne tuer personne, quitte à y laisser sa vie. Raftela elle-même en fut touchée, et la laissa en vie. Malheureusement, Rimuto, le chef de l'Organisation, devina sa "trahison" et elle fut transpercée par les lances des gardes. Ils la laissèrent pour morte, mais cela ne l'empêcha pas de continuer à aider les autres Claymore, notamment les sœurs jumelles sans numéro et Audrey (la numéro 3) face à deux numéro 1, Roxanne (de l'Amour et de la Haine) et Cassandra (la Dévoreuse de poussières) en brouillant leur vue. 
 11 - Violette (mur rouge) 
 12 -  Laetitia (décapiteuse) 
 13 - Abigaëlle (nuage de sable) 
 14 - Riina 
 15 - Nike 
 16 - Tesla 
 18 - Clarissa 
 19 - Dominique 
 22 - Norma 
 24 - Minerve 

 47 - Clarice : Clarice est la remplaçante de Claire. C’est un échec de l’organisation, sa fusion semble imparfaite, ses cheveux encore roux, et son incapacité à s'adapter au climat (même très froid) comme les autres claymores, en sont la preuve. À cause de cela, on lui a donné le dernier numéro. Elle est certes plus forte qu’un être humain normal et peut manier son épée, mais son yoki est incroyablement faible (comme le lui fait remarquer Galatée). Étant inutile au combat, l’Organisation s’en servit comme nourrice pour Miata. Étrangement, la terrible Claymore considère Clarice comme sa mère (allant jusqu'à la téter). Clarice se sert de ce lien pour la contrôler, même si Miata lui fait très peur par sa brutalité. Elles ont été chargées de retrouver Galatée mais sont tombées sur Agatha à Rabona. L’équipe de Claire les a finalement sauvées. Elle déserte l'organisation avec Miata et s'installe à Rabonna sous la protection de Galatée. Clarice crée avec Miata des liens étroits et permit à cette dernière de s'éveiller et de revenir à l'état humaine (de la même manière que Alicia et de Beth). Elle mourra des blessures reçues à la suite de son combat aux côtés de Miata contre un éveillé. Avant de mourir, elle effacera tout souvenir d'elle de la mémoire de Miata, afin que celle-ci ne soit pas triste.

 Hommes en noir de l'organisation 

 Daë : C'est celui qui s'occupe de faire des expériences sur les claymores. C'est lui qui a créé les dévoreurs d'abyssaux et ressuscité les 3 claymores n°1 les plus fortes. La moitié droite de son visage est normale mais la partie gauche est défigurée. Il se fera dévorer par Priscilla après son combat contre la réincarnation de Riful qui a fusionné avec Duff.
 Louvre : Il est le plus présent des cinq. Il est le supérieur de Claire et de Raphaëlle, puis on le revoit de nombreuses fois au long du manga. Louvre est en fait un agent du parti ennemi de celui de l'organisation avec pour mission de surveiller les progrès de celle-ci quant à la création d'une arme vivante. Estimant que l'existence des claymores semi-exaltées constitue un progrès trop important, il a caché ce point à l'organisation et envoyé Miria, Denève, Hélène et Claire à la chasse à l'exalté du mont Pablo en espérant qu'elles seraient tuées. Le résultat fut inverse puisque celles-ci survécurent, devinrent amies, et commencèrent à comprendre la vérité à partir de ce moment (bien qu'elles attribuèrent initialement le désir d'éliminer les semi-exaltées à l'organisation elle-même). Son nom est directement tiré du Musée du Louvre.

 Orsay : C'est le supérieur de Thérèse, on ne sait rien de plus sur lui. Bien entendu, son nom est tiré du Musée d'Orsay.

 Ermita : C'est le supérieur de Galatéa et aussi de Miria. Il considère les Claymores comme ses enfants, mais comme il le dit, il ne ressent rien envers un monstre, rejetant ainsi les claymores s'étant éveillés. Son nom est tiré du Musée de l'Ermitage.

 Rado : C'est le supérieur de Clarice et également de Miata puisqu'elles travaillent en duo. Son nom est dérivé du Musée du Prado.

 Limto : Il est le supérieur des quatre autres (Daë n'en étant pas un directement) et est un des leaders si ce n'est le leader de l'Organisation. Son nom est librement inspiré de l'artiste Gustav Klimt (Kurimuto en japonais). Il reste toujours calme et posé. Il se fera décapiter par Miria lors de la révolte des guerrières.

 Êtres Éveillés (non-abyssaux) 

 Priscilla : Voir ci-dessus.

 Rigardo : Il est le bras droit d'Isley dans le Nord et l'ancien 2 de l'Organisation. Il est de la même génération que Isley (ex 1) et Duph (ex 3) et comme ces deux là, est un homme, contrairement aux claymores actuelles, qui sont des femmes. C'est un personnage assez taciturne et froid, il a tendance à agir seul. Il possède de nombreuses qualités qui font de lui un puissant combattant, en particulier sa bonne capacité d'analyse, il n'est toutefois pas un meneur d'homme charismatique comme son supérieur. Il mène une grande force de 27 éveillés contre les 24 claymores venues dans le Nord et se bat férocement avec les plus puissantes d'entre elles. Durant le combat, il tue facilement Veronica, Undine et Flora blessant également à mort Jeane et grièvement Miria et Deneve. Finalement, Claire le mutile alors qu'il avait baissé momentanément sa garde, la claymore rendue folle furieuse s'éveillant partiellement, le met rapidement en pièces, alors qu'il ne peut que constater son impuissance. Dans sa forme éveillée, il a l'apparence d'un lion humanoïde, et ses yeux reste couleur argent. Il est le seul être démoniaque à posséder cette particularité, d'où son surnom qu'il n'aime pas : le « Roi Lion aux Yeux d'Argent ». Rigardo est plus petit que la plupart des autres éveillés, mais est très rapide. Comme tous les siens, il peut faire grandir ses ongles, mais il le fait plus vite (si vite que l'œil ne peut le voir) et peut leur faire faire des changements de direction, ainsi, il peut frapper quelqu'un étant dans son dos sans même à avoir le regarder. Il semble aussi doué pour lire le yoki. En effet, lors de la bataille du nord il repère sans difficulté les chefs d'équipes en sondant le déroulement de la bataille uniquement avec sa capacité de lecture. De plus, le fait qu'il puisse viser sans même voir son adversaire prouve la précision de sa capacité de détection.

 Agatha : Une ex 2 qui après son éveil, s'est cachée dans la cité de Rabona. Elle est retrouvée par Galatea, mais cette dernière sentant sa trop grande puissance, attend l'arrivée d'autres claymores. Elle attaque finalement la ville, quand Miata et Clarice mettent la main sur Galatea. Elle domine facilement le combat contre Galatea (surtout que celle-ci est gênée par Miata) malgré les efforts combinée des gardes de la ville (Cid en tète). Le groupe de Claire et Miria finit par lui tomber dessus et la massacre sans difficulté. Son apparence est celle d'une jeune fille nue, qui peut créer différentes structure avec ses cheveux. Elle se déplace dans une gigantesque structure arachnéenne puis dans un corps féminin géant, formés tous deux desdits cheveux.

 Rosemary : Elle est une ancienne 1 de l'Organisation, détrônée par Teresa. Elle voue une haine féroce envers cette dernière pour l'avoir privée du plus haut titre. Cette haine va finalement l'amener à l'éveil. Elle tend un piège a Teresa en lui remettant sa carte noire pour pouvoir l'attirer où elle le souhaite. Le combat finit par s'engager entre les deux guerrières, mais Teresa se débarrasse facilement de sa rivale, sans même à avoir à révéler plus de 30 % de ses pouvoirs de Yoma. Son apparence est inspirée du xénomorphe d'Alien.

 Duff : Ex-3, Duff est un éveillé au service de Riful. Il est complètement dominé par sa maitresse, mais cela ne semble pas trop le gêner, celle-ci tenant beaucoup à lui. Il est assez simple d'esprit, mais sa force et résistance physique sont hors norme, même pour un éveillé. Il est capable de créer des projectiles par sa bouche ou ses mains. Comme il était un ancien claymore offensif, ses capacités de régénération sont très faibles. Il est surpris d'apprendre que Rigardo a rejoint Isley .Lors de sa fuite avec Riful,il se fera retrouver avec cette dernière par Priscilla et sera mutilé puis tué.On revoit ensuite une créature ayant ses capacités au combat (créations de projectiles)ainsi que celles de Riful qui affronte Priscilla et qui met celle-ci à mal. 

 Hilda : L'ancienne 6 et amie de Miria. Sur le point de devenir un éveillé, elle remit sa carte à Ophelia, pour qu'elle la donne à Miria, mais la 4 la déchira, garantissant l'éveil d'Hilda. Plus tard, elle est tuée par Miria qui ne la reconnut pas. En se rendant compte de ce qu'elle avait fait, Miria manqua de s'éveiller, mais se contrôla, au grand regret d'Ophelia.

 Gaheh : Un soldat de l'armée d'Isley. Il rencontre Duff et Riful, alors qu'il se dirige avec l'armée d'éveillé, vers les terres de Luciela. Il est dépité de voir que Duff, qu'il semble bien connaitre, ait rejoint un autre camp que celui de l'ancien 1 de sa génération. Parlant un peu trop, Duff le tue d'un tir en pleine tète.

 Katea : Voir ci-dessus.

 Chronos:Ex numéro 4 de la première génération, il assistera les combats avec d'autres éveillées à la bataille contre l'Abyssal restant créée par l'Organisation.

 Les Abyssaux 

 Isley : Abyssal du Nord «le Roi d'Argent d'Alfonse». Il est le plus vieux des trois abyssaux et le plus puissant car le plus suivi. En effet, si les trois sont à peu près aussi puissants, Isley est le seul à avoir sa propre armée (31 éveillés), alors que Riful et Luciela sont plus des électrons libres. Il est quelqu'un de très poli et agréable, relativement intelligent et sociable, contrairement à ce que sa nature laisserait supposer. Il s'est rallié à Priscilla après que celle-ci l'a presque vaincu et a pris sous son aile Raki, lui apprenant même le maniement de l'épée. Il a élu domicile dans les terres de Luciela, après la mort de cette dernière des mains de sa sœur. Dans sa forme révélée, il est un immense centaure armé de différentes armes : arc, hache, lance et bouclier, il peut les changer à loisir. Comme tout Abyssal, il peut s'éveiller partiellement.
Il lance une violente offensive vers le sud qui lui permet de prendre possession des terres de Luciela sans que l'Organisation (obligée de sacrifier l'essentiel de la génération 78 lors de la bataille de Pieta) ou Riful puissent riposter. Il s'y installe avec Raki et Priscilla. Ce semblant de famille finit par lui plaire mais il est peu après la proie des nouveaux démons créés par l'Organisation. Après plusieurs combats victorieux, il finit par être grièvement blessé. Hélène et Deneve le retrouveront caché dans un village. Isley arrivera à les repousser mais il succombe peu après à une nouvelle attaque des dévoreurs, où il meurt dévoré.

 Riful : Abyssal de l'Ouest. Elle est la plus jeune guerrière à s'être éveillé. Elle est perpétuellement accompagnée de Duff, qui est son acolyte et son amant. Elle cherche à se créer une armée d'éveillés et pour cela, capture puis torture des Claymores jusqu'à l'éveil. Elle s'est confrontée à Claire, Galatea et Jeane puis plus tard à Audrey, Rachel et Claire, ayant toujours l'avantage. Seule Priscilla l'a battue, mais elle a réussi à s'enfuir. C'est quelqu'un de cruel mais toujours très joyeuse et rigolarde, jusqu'à ce qu'elle révèle sa vraie forme et devienne sérieuse. Sa forme réelle conserve son buste mais transforme ses jambes en une multitude de lianes tranchantes, elle peut se désolidariser à loisir. Elle veut absolument prendre sa revanche sur Isley et Priscilla, même si elle avoue que cette dernière est plus forte que n'importe quel abyssal, elle et Isley compris. Pour cela, elle mène de nombreuses expériences et recherche des guerrières capables de manipuler le yoki. Elle y est récemment parvenue. Cependant l'Organisation, inquiète après la capture d'un numéro unique, a décidé de créer un second groupe de démons ayant pour cible la dernière Abyssale. Alicia (1) et Beth (2) ont aussi été dépêchées sur les lieux pour en finir. Cependant, Alicia délaisse le combat à la suite d'un appel de sa sœur ; elle profite de ce moment pour s'échapper avec Duff, mais elle est finalement retrouvée et tuée par Priscilla. Plus tard, Priscilla se fait attaquer par une créature enragée ayant les capacités de Duff et de Riful.

 Luciela : Abyssal du Sud. Elle est la plus jeune des trois et est directement lié à une expérience de l'Organisation, semblable au Projet Alicia''. Le projet qui incluait aussi la 2, Rafaela, fut un échec et Luciela devint le troisième Abyssal. Elle détruisit une partie de l'Organisation, puis s'enfuit vers le Sud. Elle défia Isley après la campagne du Nord, mais le combat se finit sur un ex-æquo. Épuisée, elle s'enfuit et tomba sur sa sœur Rafaela. Elle tenta de la rallier à sa cause et lui demanda de s'éveiller pour achever Isley, mais sans un mot Rafaela lui brisa le dos, la tuant sur le coup, et fusionna ensuite avec son corps, formant ainsi un être composé de ces deux sœurs fusionnées. . Dans sa forme éveillée, elle ressemble à un chat humanoïde à deux queues. De nombreuses bouches poussent sur son corps, pouvant bloquer des coups en les mangeant, y compris des projectiles. 
Dans sa forme éveillée avec Rafaela, elles ressemblent à la statue de Claire et Teresa. Elles sont connectées à Claire car c'est à la suite de leur contact avec elle qu'elles se sont éveillées et c'est sûrement Claire qui est à l'origine de leur attaque...? Les projectiles qu'elles envoyèrent semblent être des êtres éveillés. Ces êtres ressemblent au fait à Luciela lorsqu'elle était seule éveillée. Ils sont rapides et quasi indestructibles parce que, même en leur tranchant la tête, ils restent vivant. Le seul moyen de les achever est de les découper en morceaux!Cassandra : Abyssal créé par l'Organisation pour mater la rébellion de la génération 78 après l'attaque de Miria. Elle était de son temps surnommée "la Mangeuse de poussière" car sa technique de combat était de maintenir ses pieds fermement au sol tandis qu'elle était penchée telle qu'elle rasait littéralement le sol. Cela lui permet de taillader ses ennemis même lorsque ceux-ci sont à terre, de fait, cette technique est extrêmement difficile à parer. Elle s'éveillera durant la bataille.
Dans sa forme éveillée, elle ressemble à un gigantesque corps nu dont il manque la tête ainsi que les bras mais où surgissent des tentacules où à leurs bouts sont présents les têtes géantes de Cassandra qui dévorent la cible. De plus, ces têtes peuvent se régénérer.

 Personnages Humains 

 Raki : Raki est un jeune homme dont la famille a été assassinée par un Yoma qui, après avoir tué tout le monde mis à part Raki, a pris la forme de son grand frère, Zaki, pour ne pas se faire repérer. Ce Yoma est tué par Claire, mais Raki est suspecté d'être lui aussi un Yoma et est donc exilé de son village natal (dans la version manga, ce passage n'est pas très clair car on ne sait pas exactement si Raki est exilé ou s'il s'en va volontairement afin de chercher Claire). Sauvé par Claire, il la retrouve et elle lui propose de le garder en tant que « cuisinier », mais très rapidement les deux acolytes s'attachent. D'ailleurs, Raki n'hésite jamais à protéger Claire, que ce soit contre un humain ou même contre une autre Claymore. Leur relation reste assez floue car on ne sait pas concrètement si elle est platonique ou romantique (bien que Claire embrasse explicitement Raki avant qu'ils ne se séparent). Depuis leur rencontre avec Cid et Galk dans la ville sainte, Raki porte sur son dos une épée que Galk lui a offerte afin qu'il puisse protéger Claire. Lorsque Claire et Raki sont séparés, Raki est recueilli par Isley et semble s'attacher à Priscilla. Isley lui apprend à manier l'épée. Après le combat d'Isley avec Luciela, Raki et Priscilla errent de ville en ville, Raki continuant de chercher Claire. Au bout de sept années d'errance et d'entrainement, Raki est devenu un guerrier impressionnant et il peut désormais se battre d'égal à égal avec un Yoma, bien qu'il ne puisse pas ressentir le yoki des yomas (Priscilla s'en charge pour lui). 

 Zaki : Frère de Raki. Un Yoma a pris possession de son corps, il est ensuite tué par Claire.

 Prêtre Vincent : demande l'aide de Claire contre l'avis de ses supérieurs pour se débarrasser d'un Yoma présent dans la Cathédrale Rabona, ville sainte. Après avoir été sauvé par Claire, il militera en faveur du boycott de la loi interdisant la présence des guerrière Claymore au sein de la ville sainte. Il n'hésite d'ailleurs pas à aider le groupe de Claire lors de leur passage à Rabona.

 Cid : Garde de Rabona, il surprend Claire à la sortie de la cathédrale. D'abord méfiant, il aidera Claire à combattre le Yoma avec sa technique qui utilise des couteaux. Plus tard dans le manga, il aidera les Claymores à se cacher de la milice de la ville.

 Galk''' : Garde de Rabona, il surprend Claire à la sortie de la cathédrale. Avec Cid, il l'aidera à combattre le Yoma. Enfin, il donnera une épée à Raki afin qu'il puisse aider Claire dans ses combats et la protéger.

Notes et références 

Claymore